Акиллини (ит. Achillini) — итальянская фамилия. Известные носители:

 Акиллини, Алессандро (1463—1512) — итальянский анатом и философ, прозванный «вторым Аристотелем».
 Акиллини, Джиованни Филотео (Giovanni Filoteo Achillini; 1466—1538) — итальянский учёный и поэт.
 Акиллини, Клавдио (1574—1640) — итальянский философ, теолог, математик, поэт, педагог и юрист.